Ямамото Сакон (, *9 липня 1982, Тойохасі, Префектура Айті) — японський автогонщик, пілот Формули-1.

Повна таблиця результатів 

Жирним шрифтом позначені етапи, на яких гонщик стартував з поулу.
Курсивом позначені етапи, на яких гонщик мав найшвидше коло.

* Сезон триває.

Посилання 

 Офіційний сайт Сакона Ямамото  
 профіль Ямамото на офіційному сайті гоночної серії Формула-Ніппон 
 Профіль і статистика виступів за 2006 рік Сакона Ямамото
 http://wildsoft.ru/ 
 http://www.formula1.com/ 
 https://web.archive.org/web/20080907111411/http://www.f1db.com/

Пілоти Формули-1
Автогонщики Японії
Японські пілоти Формули-1